7-е Зимние Азиатские игры 2011 прошли в городах Астана и Алма-Ата (Казахстан) в январе—феврале 2011 года.

Спортивные сооружения, использованные во время церемонии открытия и закрытия, а также во время соревнований:

Примечания 

Зимние Азиатские игры 2011
Спортивные сооружения Казахстана